Cauchemar pour Ric Hochet est le onzième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches des Cauchemar pour Ric Hochet furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 7/69 à 26/69).

Résumé  
Un document très confidentiel a été volé dans le coffre ultra-moderne du commissaire Bourdon. Et le coupable serait... Ric Hochet ! Tous les inspecteurs sont à ses trousses, mais c'est en fait un stratagème qui doit permettre à Ric de découvrir une taupe dans les services de la PJ. Lors d'un rendez-vous secret et nocturne, Ric et Bourdon se font enlever. Les ravisseurs exigent le document confidentiel. Ric parvient à s'enfuir mais est blessé à la main. Il est appréhendé par les trois inspecteurs quand il se rend au domicile du commissaire pour prévenir Nadine.

Il apprend que l'on a retrouvé ses empreintes partout dans l'appartement : on les a comparées avec sa fiche anthropométrique conservée à la PJ. On le soupçonne d'avoir fait disparaître Bourdon. Mais devant son état de faiblesse, on le conduit dans une clinique, sous bonne garde. Là, ses ravisseurs reviennent durant la nuit et Ric leur échappe en sautant d'un balcon. Alors qu'il essaie d'appeler au secours par téléphone, les ravisseurs à sa recherche jettent leur camionnette sur la cabine téléphonique. Ric tente alors de contacter le directeur de la PJ à son domicile. Il lui explique tout et lui suggère une astuce pour démasquer la taupe. Le directeur retourne quai des Orfèvres.

Pendant ce temps, Ric s'endort sur le canapé du directeur et se fait chloroformer par les ravisseurs qui le suivaient toujours. Il se retrouve aux bains-douches mystérieux en compagnie du commissaire. Alors que les deux personnages sont sur le point d'être exécutés, ils se libèrent grâce à un tuyau d'arrosage salvateur.

Ils reviennent à la PJ pour confondre la taupe, qui se révèle être Gonfalon. Les ravisseurs étaient des espions.

Personnages 

 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru
 Inspecteur Gonfalon
 Inspecteur Larsan
 Bob Drumont
 Lasko : chef de la bande
 Gunnar : un des acolytes de la bande

Lieux 
Paris, des bains-douches à un lieu situé à « une heure de Paris » .

Action et rebondissements 
Un épisode fort en action : course poursuite à pied (planches 6, 9), en voiture (pl. 19), Ric manque de se faire écraser par un train après avoir sauté en marche de la voiture), escalade de façade (planche 10), échanges de coups de poing (planche 13), de jet d'eau (pl. 42).

À noter que Bourdon n'est pas vraiment à la fête : il se fait torturer et humilier (il sert même de cendrier à la planche 25). Ric est à plusieurs reprises endormi : spray (planche 13), piqûre (pl. 16), chloroforme (pl. 37). Mais c'est encore le sauna qui semble l'avoir le plus déstabilisé.

De fait, on transpire beaucoup dans cet épisode : dans le sauna bien sûr, mais Ric transpire presque dans une vignette sur deux, quand il est poursuivi ou accusé à tort. Les auteurs semblent avoir un peu abusé des gouttes de sueur dites expressives.

Véhicules remarqués 

 Opel Commodore GS coupé, dans le trafic parisien
 Ford Thames 400E, fourgon des bandits
 Honda N600, voiture utilisée par Ric Hochet
 Opel GT, voiture prenant Ric Hochet en auto-stop
 Simca 1300, taxi
 Peugeot 404, voiture du directeur de la police judiciaire

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1970
Espionnage dans la bande dessinée
1970 en littérature d'espionnage